Населені пункти в Чехії:

 Горні Гержманиці (Тршебич)
 Горні Гержманиці (Усті-над-Орлиццю)